Termin -{RMD}- ima više značenja.

 GDP-4-dehidro-6-dezoksi-D-manoza reduktaza, enzim
 Gasno metalno lučno zavarivanje, tip zavarivanja